Le Windy City Open 2006 est l'édition 2006 du tournoi de squash Windy City Open qui se déroule à l'University club of Chicago du 16 au . Cette édition fait partie des PSA Super Series, catégorie la plus prestigieuse et la plus richement dotée.

En finale, David Palmer sauve quatre balles de match face au  mondial Jonathon Power et s'impose en .

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Windy City Open

Liens externes 
 

Masculin 2006
PSA World Series 2006
Sport à Chicago en 2006
Sport aux États-Unis en janvier 2006